|-
| 163701 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163702 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163703 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163704 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163705 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163706 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163707 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163708 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163709 - ||  || 26 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163710 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163711 - ||  || 2 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163712 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163713 - ||  || 2 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163714 - ||  || 5 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163715 - ||  || 21 aprilie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 163716 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163717 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163718 - ||  || 26 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163719 - ||  || 26 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163720 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163721 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163722 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163723 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163724 - ||  || 30 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163725 - ||  || 30 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163726 - ||  || 24 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 163727 - ||  || 1 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163728 - ||  || 2 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163729 - ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163730 - ||  || 6 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163731 - || 2003 KD || 20 mai 2003 ||  || , 
|-
| 163732 - ||  || 22 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163733 - ||  || 20 mai 2003 ||  || , 
|-
| 163734 - ||  || 25 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163735 - ||  || 25 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163736 - ||  || 26 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163737 - ||  || 26 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163738 - ||  || 27 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163739 - ||  || 30 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163740 - ||  || 1 iunie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 163741 - ||  || 1 iunie 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 163742 - || 2003 MQ || 21 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163743 - ||  || 25 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163744 - ||  || 26 iunie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 163745 - ||  || 28 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163746 - ||  || 25 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163747 - ||  || 2 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163748 - ||  || 3 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 163749 - ||  || 9 iulie 2003 ||  || 
|-
| 163750 - ||  || 2 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163751 - || 2003 OQ || 20 iulie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 163752 - ||  || 22 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163753 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163754 - ||  || 21 iulie 2003 ||  || 
|-
| 163755 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163756 - ||  || 25 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163757 - ||  || 23 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163758 - ||  || 29 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163759 - ||  || 25 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163760 - ||  || 22 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163761 - ||  || 22 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163762 - ||  || 25 iulie 2003 ||  || 
|-
| 163763 - ||  || 30 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163764 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163765 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163766 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163767 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163768 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163769 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163770 - ||  || 3 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163771 - ||  || 4 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163772 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163773 - ||  || 19 august 2003 ||  || 
|-
| 163774 - ||  || 18 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163775 - ||  || 20 august 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 163776 - ||  || 20 august 2003 ||  || 
|-
| 163777 - ||  || 22 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163778 - ||  || 21 august 2003 ||  || 
|-
| 163779 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163780 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163781 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163782 - ||  || 22 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163783 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163784 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163785 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163786 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163787 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163788 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163789 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163790 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163791 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163792 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163793 - ||  || 22 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 163794 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163795 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163796 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 163797 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163798 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163799 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 163800 Richardnorton ||  || 26 august 2003 ||  || 
|-